

Geografia 
Francia
 Orly – cittadina della Valle della Marna
 Aeroporto di Orly – aeroporto di Parigi
 Orly-sur-Morin – comune francese 

Polonia

 Orły – comune rurale polacco del distretto di Przemyśl

Musica 
 Orly – singolo dei Guess Who del 1973

Onomastica 
 Orly – nome proprio di persona

Sigle e acronimi 
 ORLY – simbolo Nasdaq dell'azienda O'Reilly Auto Parts
 O RLY? – fenomeno di Internet

Altro 
Orly – film francese di Angela Schanelec uscito nel 2010
Orly – cannoniera francese dell'inizio del XX secolo